Cristo Rey () steht für:

 Cristo Rey (Cayo), Belize
 Cristo Rey (Corozal), Belize
 Cristo Rey (Pasto)
 Cristo Rey (Santo Domingo), Dominikanische Republik